La Route du Sud est la douzième histoire de la série de bande dessinée Benoît Brisefer de Thierry Culliford et Pascal Garray. Elle est publiée pour la première fois en album en 1997.

Résumé 

Victor Martin, le mécanicien de Monsieur Dussiflard projette de participer au grand rallye international "La Route du Sud". Benoît et Monsieur Dussiflard l'accompagnent en tant que "voiture d'assistance". Cependant ce rallye semble être le théâtre d'étranges évènements...

Personnages principaux

Liens externes 
 
 
 

Histoire de Benoît Brisefer
Histoire publiée pour la première fois en 1997
Album de bande dessinée sorti en 1997
Album Le Lombard